Georg Haindl ist der Name folgender Personen:

* Georg Haindl (Papierfabrikant, 1816) (1816–1878), deutscher Unternehmensgründer
 Georg Haindl (Papierfabrikant, 1881) (1881–1958), deutscher Papierfabrikant und Wirtschaftspolitiker
 Georg Haindl (Papierfabrikant, 1914) (1914–1970), deutscher Unternehmer
 Georg Haindl (Papierfabrikant, 1956) (* 1956), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer